Divizia „A” este al doilea eșalon al sistemului fotbalistic din Republica Moldova. Competiția a fost fondată în 1992 și în prezent în ea participă 15 echipe.

Cluburile sezonului 2021-2022

Campioni

Performanță după club

Vezi și
Divizia Națională

Legături externe
Divizia-A.md - site-ul despre campionatul Moldovei în Divizia A  (ro) 
Site oficial 
Divizia A pe SoccerWay

Fotbal în Republica Moldova
Fondări în 1992
Ligi secunde de fotbal din Europa